Дзанелла () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дзанелла, Амилькаре (1873—1949) — итальянский композитор и пианист.
 Дзанелла, Джакомо (1820—1888) — итальянский лирик и историк литературы.